Ashtabula är ett släkte av spindlar. Ashtabula ingår i familjen hoppspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar